

Топоніми 
Оматі (Міяґі)
Оматі (Наґано)
Оматі (Ямаґата)
Оматі (Саґа)